Deshotel steht für:
 Deshotel (Louisiana), ein gemeindefreies Gebiet im Acadia Parish, Louisiana

Personen:
 John Douglas Deshotel (* 1952), römisch-katholischer Bischof